

Astronomia 
 18398 Bregenz – asteroide areosecante scoperto nel 1992

Aziende 
 Elektra Bregenz – azienda austriaca produttrice di elettrodomestici con sede a Vienna

Geografia 
 Bregenz – comune austriaco nello Stato federato del Vorarlberg
 Langen bei Bregenz – comune austriaco nel distretto di Bregenz, nel Vorarlberg
 Prealpi di Bregenz – sottosezione delle Alpi Bavaresi

Altro 
 Kunsthaus Bregenz – museo d'arte contemporanea internazionale a Bregenz